Squilla är ett släkte av kräftdjur. Squilla ingår i familjen Squillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Squilla